

Зав'яловська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Зав'яловська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край